I. Leónidasz spártai király, Thermopülai hőse
 II. Leónidasz spártai király
 Leónidasz, ókori görög triasztész sportoló
 Leónidasz, ókori görög költő
 Épeiroszi Leónidasz, III. Alexandrosz makedón király egyik nevelője
 Leónidasz, Órigenész apja
 Leonidász, keresztnév
Lásd még:
 Cozombolis Leonidász Péter, énekes, dalszövegíró
 Leonídasz Vamvakópulosz, labdarúgó játékvezető